Bollerup kan henvise til flere stednavne:
 Bollerup (Gammel Sogn) – en bebyggelse i Gammel Sogn
 Bollerup (Farstrup Sogn) – en bebyggelse i Farstrup Sogn
 Bollerup (Skåne) – et sogn og en bebyggelse i Ingelsted Herred i Skåne